Termenul „Koblenz” se poate referi la:

 Koblenz, oraș în Renania-Palatinat, Germania
 Koblenz AG, comună în Elveția
Nume de persoane
 Alexander Koblenz (1916–1993) campion de șah din Letonia
 Babette Koblenz (* 1956) compozitoare germană
 Peter von Koblenz (n. prin 1440, † 1510), meșter arhitect medieval

Vezi și 
 Koblentz, comună în Mecklenburg-Vorpommern.